Радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины является головной научной организацией Украины в области радиоастрономических и радиофизических исследований космического пространства. Институт располагается в нескольких корпусах. Дирекция расположена в главном корпусе по адресу г. Харьков, ул. Краснознамённая 4.

История 

Создание Радиоастрономического института осуществлялось в два этапа. На первом этапе 1 апреля 1980 г. во исполнение постановления Президиума АН УССР от 26.03.80 г. № 135 в Институте радиофизики и электроники АН УССР был создан автономный Сектор (вскоре переименованный в Отделение) радиоастрономии ИРЭ АН УССР.

Создание Сектора радиоастрономии диктовалось необходимостью сконцентрировать усилия ученых и специалистов на исследованиях в декаметровом диапазоне радиоволн, в котором к этому времени был получен целый ряд важных фундаментальных результатов мирового уровня, и на радиоастрономическом освоении новых частотных диапазонов в соответствии с постановлением Президиума АН УССР от 19.09.79 г. № 367 «Об исследованиях в области радиоастрономии и перспективы их развития».

В соответствии с распоряжением Совета министров УССР от 18 ноября 1985 г. № 660-р и постановлением Президиума АН УССР от 29.11.85 г. № 437 на базе на базе Отделения радиоастрономии Института радиофизики и электроники АН УССР был создан Радиоастрономический институт Академии наук УССР.

В институте сложился квалифицированный коллектив научных сотрудников. В их числе 6 членов Национальной академии наук Украины (академики НАНУ Л. Н. Литвиненко, А. А. Коноваленко, В. М. Шульга, члены-корреспонденты НАНУ Д. М. Ваврив, Ю. Г. Шкуратов и Ю. М. Ямпольский), около 30 докторов и 70 кандидатов наук.

Руководство 

С момента создания РИ НАНУ и по 2017 год директором института был академик НАНУ Л. Н. Литвиненко.

Весной 2017 года коллективом института на должность директора был избран д.ф.-м.н. Вячеслав Захаренко.

Заместители директора:

 по научной работе:
 академик НАН Украины Коноваленко А. А.
 академик НАН Украины Ваврив Д. М.
 по общим вопросам:
 Федий Р. П.
 Ученый секретарь: Удовенко А. П.

Основные научные направления 

 радиоастрономия Вселенной;
 дистанционное зондирование геокосмоса и Солнечной системы;
 физические принципы построения радиотелескопов и радиотехнических систем дистанционного зондирования;

Наряду с фундаментальными, в институте ведутся прикладные исследования и разработки приборов и радиотехнических систем различного назначения в декаметровом, СВЧ, миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах.

РИ НАНУ — инициатор и участник международных программ и проектов, плодотворно сотрудничает с обсерваториями, научно-исследовательскими институтами и лабораториями США, Великобритании, Франции, Швеции, Индии, Австрии, Норвегии, Китая и Германии, поддерживает тесные научные контакты с ведущими научными учреждениями России и Узбекистана.

Научные инструменты 

В распоряжении РИ НАНУ имеются инструменты:

 радиотелескоп УТР-2 (п. Граково, Харьковская обл.);
 радиотелескоп УРАН-1 (г. Змиёв, Харьковская обл.);
 радиотелескоп УРАН-4 (п. Маяки, Одесская обл.);
 радиотелескоп ГУРТ (п. Граково, Харьковская обл.);
 радиотелескоп РТ-2 (г. Харьков).

Также институтом используются такие инструменты, как:

 радиотелескоп РТ-70 (НЦУИКС, г. Евпатория);
 радиотелескоп РТ-22 (КрАО, г. Симеиз);
 радиотелескоп УРАН-2 (ПГО Института геофизики им. С. И. Субботина НАНУ, п. Степановка, Полтавской обл.);
 радиотелескоп УРАН-3 (Физико-механический институт им. Г.В. Карпенко НАНУ, п. Свитязь, Волынская обл.).

Научные издания 

Институт является одним из соучредителей научного журнала "Радиофизика и Радиоастрономия".

Научные и научно-технические отделы 

 Отдел № 11 Декаметровой радиоастрономии Отделения низкочастотной радиоастрономии
 Отдел № 12 Астрофизики Отделения низкочастотной радиоастрономии
 Научно-технический отдел № 13 Радиоастрономическая обсерватория им. С. Я. Брауде Отделения низкочастотной радиоастрономии
 Экспериментальный отдел № 14 Высоких технологий СВЧ
 Отдел № 15 Радиоастрономической аппаратуры и методов наблюдений Отделения низкочастотной радиоастрономии
 Отдел № 16 Космической радиофизики
 Отдел № 17 Миллиметровой радиоастрономии
 Отдел № 18 Микроволновой радиоспектрометрии
 Отдел № 20 Теоретической радиофизики
 Отдел № 21 Электронных СВЧ-приборов
 Отдел № 22 Радиофизики геокосмоса
 Научно-технический отдел № 23 Низкочастотная обсерватория

Центр коллективного пользования прибором «Криоэлектроника».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт РИНАНУ
 Персональная страница Л. Н. Литвиненко
 Журнал «Радиофизика и Радиоастрономия»

Институты НАН Украины
Наука в Харькове
Астрономические обсерватории